Publi Papini Estaci (poeta) (Nàpols, c. 61), poeta romà
 Publi Papini Estaci (gramàtic), gramàtic romà